Palhaço - o artista que, em espetáculos circenses ou em outros, se veste de maneira grotesca e faz gracejos, momices, pilhérias e trejeitos, às vezes combinados com malabarismos, para divertir o público
O Palhaço - um filme brasileiro de 2011
Peixe-palhaço

Localidades

Palhaço (Ilhotas dos Apóstolos)

Desambiguação